Саутгемптон:

 Великобритания
 Саутгемптон — город и порт на южном побережье Великобритании.
 Саутгемптон — английский футбольный клуб из Саутгемптона.
 Лёгкие крейсера типа «Саутгемптон» — тип лёгких крейсеров Королевского военно-морского флота Великобритании времён Второй мировой войны.

 США
 Саутгемптон — город в штате Нью-Йорк.
 Саутгемптон — железнодорожная станция Лонг-Айленда.

 Канада
 Саутгемптон — остров в Канадском Арктическом архипелаге.
  — гражданский приход в провинции Нью-Брансуик.

 Бермудские острова
 Саутгемптон — один из девяти округов Бермуд.